Puținei se poate referi la:

 Puținei, Dolj
 Puținei, Mehedinți

Vezi și 
 Puțintei, localitate-centru de comună în Raionul Orhei, Republica Moldova

Toponime românești